Эджиофор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эджиофор, Чиветел (род. 1977) — британский актёр, режиссёр и сценарист.
 Эджиофор, Эрик (род. 1979) — нигерийский футболист, выступавший на позиции защитника за сборную Нигерии.